Интенси́вность отка́зов — отношение числа отказавших объектов (образцов аппаратуры, изделий, деталей, механизмов, устройств, узлов и т. п.) в единицу времени к среднему числу объектов, исправно работающих в данный отрезок времени при условии, что отказавшие объекты не восстанавливаются и не заменяются исправными. Другими словами, интенсивность отказов численно равна числу отказов в единицу времени, отнесенное к числу узлов, безотказно проработавших до этого времени. Следующие определения интенсивности отказов эквивалентны:

где  — общее число рассматриваемых изделий;
 — скорость отказов — количество изделий, отказавших к моменту времени  в единицу времени;
 — количество изделий, не отказавших к моменту времени ;
 — число отказавших образцов в интервале времени от  до ;
 — интервал времени;
 — среднее число исправно работающих образцов в интервале :

где  — число исправно работающих образцов в начале интервала ;
 — число исправно работающих образцов в конце интервала .

Размерность интенсивности отказов обратна времени, обычно измеряется в 1/час.

Примеры 
При испытании длительностью 3000 часов из 1000 изделий отказало 150. тогда интенсивность отказов этих изделий:

 1/час.

Например, средние значения интенсивностей отказов в период нормальной эксплуатации составляют:

 для подшипников качения —  1/час или 0,01 1/год;
 для ременных передач —  1/час или 0,13 1/год.

Наиболее статистически надёжные данные по интенсивности отказов собраны для электронных компонентов.
 Дискретные резисторы: от  до  1/час.
 Дискретные неэлектролитические конденсаторы: от  до  1/час.
 Электролитические конденсаторы: от  до  1/час.
 Полупроводниковые маломощные приборы (диоды, транзисторы) после приработки: от  до  1/час.
 Интегральные микросхемы в период нормальной эксплуатации: от  до  1/час.

См. также 
 Наработка на отказ
 Показатели надежности
 Расчёт надёжности
 ГОСТ 27.002—89 (На викитеке)

Литература 
 Половко А. М. Основы теории надежности — М.: Наука, 1964. — 446 с.
 Интенсивность отказов по ГОСТ 27.002-89 — восстановлен на территории РФ приказ № 1843-ст от 29.11.2012. (ИУС 3-2013).

Теория надёжности